Шоре-ле-Бон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор.
 Шоре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр.